Böckenförde steht für:

 frühere Schreibweise von Bökenförde, Stadtteil von Lippstadt
 Böckenförde (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Böckenförde ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Heinrich von Böckenförde († 1437), Landmeister des deutschen Ordens in Livland 
 Johann von Böckenförde (um 1460–1545), Landdrost des Herzogtums Westfalen
 Werner Böckenförde (1928–2003), deutscher Kirchenrechtler und Theologe